Dans la mythologie grecque, Actéon (ou Aktéon) est un chasseur transformé en cerf par Artémis. Son nom peut faire référence à :

Musique / Théâtre 
 Actéon (1684), pastorale en six pièces de Marc-Antoine Charpentier ;
 Actéon (1836), opéra-comique de Daniel-François-Esprit Auber ;
 Aktéon Théâtre, salle de spectacles parisienne.

Toponymie 
 Groupe Actéon, un sous-ensemble de quatre atolls de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française.

Zoologie 
 Actéon ou Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon),  papillon de la famille des Hesperiidae ;
 Acteon,  gastéropode marin de la famille des Acteonidae.

Divers 
 , un sous-marin français de la classe .